Take Me Home Tour — второй концертный тур англо-ирландского бой-бэнда One Direction в поддержку второйго студийного альбома Take Me Home (2012). Тур начался в феврале 2013 и завершился в ноябре того же года, охватив арены и стадионы во всех уголках мира. Концерт, прошедший в Лондоне на O2 Arena, был заснят, а фрагменты использовались в документальном фильме о группе «One Direction: Это мы», режиссёром которого стал Меган Сперлок.

Take Me Home Tour оказался коммерчески успешным. Огромный спрос на билеты побудил организаторов концертов добавить больше дат в тур. Таким образом, тур охватил города Европы, Северной Америки, Океании и Азии.

История  
21 февраля 2012, после победы One Direction на BRIT Awards 2012 в номинации «Лучший британский сингл» с песней «What Makes You Beautiful», группа заявила, что планирует устроить мировой тур, концерты которого будут проходить на аренах и стадионах. Вскоре после этого, на официальном сайте группы появились даты для нового тура, которые охватывали Великобританию и Ирландию. 11 января 2013 группа объявила североамериканский тур  частью «Take Me Home  Tour». Изначально североамериканская часть тура должны была начаться 13 июня 2013 в Санрайзе, штат Флорида и закончиться в Лос-Анджелесе 7 августа. Билеты поступили в продажу 21 апреля 2012 на сайтах Ticketmaster и LiveNation. Большой спрос на билеты стал толчком к принятию решения о добавлении новых дат в тур. 18 апреля 2012 One Direction объявили об австралийской части тура. Билеты поступили в продажу 28 апреля. В июне 2012 появилась информация, что группа посетит европейские страны в мировом туре в 2013 году. 29 октября 2012 были обнародованы даты европейской части тура.

Разогрев 
Camryn (Европа) 
5 Seconds of Summer (Великобритания, Северная Америка, Австралия, Новая Зеландия)
Олли Мерс (Япония)

Сет-лист 
«Up All Night»
«I Would»
«Heart Attack»
«More than This»
«Loved You First»
«One Thing»
«C'mon, C'mon»
«Change My Mind»
«One Way or Another (Teenage Kicks)»
«Last First Kiss»
«Moments»
«Back for You»
«Summer Love»
«Over Again»
«Little Things»
«Teenage Dirtbag» (кавер на Wheatus)
«Rock Me»
«She's Not Afraid»
«Kiss You»
«Live While We're Young»
«Best Song Ever» (добавлена в сет-лист 30 июля во время выступления в Сан-Хосе. США)
«What Makes You Beautiful»

Даты концертов

Примечания